Klihm ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Klihm (1883–1961), deutsche Bühnenbildnerin, Malerin und Buchillustratorin
 Hans Hellmut Klihm (1916–1980), deutscher Kunsthändler